Urothoe är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av James Dwight Dana 1852. Urothoe ingår i familjen Urothoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Urothoe